Альберто Аццо
 Аццо V д'Есте (1125—1193) — італійський військово-політичний діяч доби Середньовіччя.
 Аццо VI д'Есте (1170—1212) — італійський князь і кондотьєр, маркіз д'Есте.
 Аццо Вісконті (1302—1339) — синьйор Мілану в 1329—1339 роках.
 Аццо VII д'Есте (1205—1264) — маркіз Феррари в 1215—1222 і 1240—1264 роках.
 Аццо VIII д'Есте (1263—1308) — правитель Феррари з 1293, Модени і Реджо в 1293—1306 роках.
 Аццо Алідозі (? — 1372) — італійський кондотьєр.
 Аццо Х д'Есте (1344—1415) — італійський кондотьєр.